Сергей Микаелян:
 Микаелян, Сергей Абгарович (1925—1980) — советский государственный деятель, депутат Верховного совета СССР (1964—1974).
 Микаелян, Сергей Артурович (род. 1992) — армянский лыжник, участник Олимпийских игр (2010, 2014).
 Микаэлян, Сергей Герасимович (1923—2016) — советский и российский режиссёр театра и кино.